Глінка — село, Автономна Республіка Крим, Сакський район

 Андрій Глінка — словацький католицький священик і політик.
 Глінка Борис Борисович (1914—1967) — Герой Радянського Союзу.
 Глінка Микола Леонідович — (1882—1965) радянський хімік.
 Глінка Дмитро Борисович (1917—1979) — двічі Герой Радянського Союзу.
 Іван Глінка — чехословацький хокеїст, чехословацький та чеський тренер.
 Їржі Глінка — норвезький музичний педагог чеського походження.
 Мірослав Глінка — словацький хокеїст.
 Міхал Глінка — чеський хокеїст.
 Глінка Михайло Іванович — російський композитор.
 Глінка Сергій Миколайович — російський поет, журналіст, письменник.
 Глінка Федір Миколайович — російський поет, публіцист, офіцер, учасник декабристських товариств.
 Ярослав Глінка — чеський хокеїст.

 Лаврова-Глінка Ксенія Олегівна ( 1977) — російська актриса театру і кіно.

Див. також 
 Глинка
 Ґлінка

Прізвища